Faust VIII  (ファウストVIII世 Fausuto hassei) est un personnage de fiction dans le manga Shaman King de Hiroyuki Takei ; c'est un spécialiste de la nécromancie, l'art de ressusciter et de manipuler les cadavres. Son fantôme est Elisa, et son Furyoku est de 12 500.

Faust fut la première défaite de Yoh pendant les éliminatoires. Finalement il fait partie de l'équipe de Yoh et apprend le Tchô Senjiryaketsu. De ce fait il apprend à soigner n'importe quelles blessures et même de ressusciter les morts, mais, contrairement à Sati et Iron Maiden Jeanne, il ne peut le faire qu'une ou deux fois.

Techniques 
 Contrôle d'une armée de squelettes : Avec un peu d'énergie Faust peut contrôler une armée de squelettes.
 Le Géant de 12 730 kg de Calcium : L'armée de squelettes se réunit pour se transformer en un squelette géant.
 Méphisto E : Cet oversoul fait grandir Elisa et se métamorphose en démon, le squelette qui sert à l'accueillir son fantôme est entouré et protégé par un furyoku matérialisé en chair. Elle possède beaucoup d'outils d'infirmerie le scalpel, le couperet,les sondes et la seringue.
 Elisa Operien : Le dernie Over Soul de Faust. Elisa (prérequis, parmi les diverses aptitudes que peuvent posséder les Shaman, pour participer au Shaman Fight, tournoi opposant des shamans du monde entier) est normale mais possède une table d'opération, une grosse lampe et une seringue. Il peut soigner n'importe quelle blessure et peut même ressusciter les morts.
 Tchô Senjiryaketsu, Jugon Zonshi : Permet de ressusciter les morts ; cette technique a été inventée par Hao Asakura, Faust ne peut le faire qu'une fois alors que Hao peut l'exploiter en masse grâce à son prodigieux Furyoku.
 Ample Hagen : Elisa lance plusieurs clous vers l'ennemi.

Voir aussi 
Faust

Personnage de Shaman King

en:List_of_Shaman_King_characters#Johann_Faust_VIII